Ву́лиця Будьо́нного — назва вулиць у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР.



Поточні назви 
 Вулиця Будьонного — вулиця в місті Антрацит Луганської області.
 Вулиця Будьонного — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Вулиця Будьонного — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Будьонного — вулиця в місті Сорокине Луганської області.
 Вулиця Будьонного — вулиця в місті Хрустальний Луганської області.
 Вулиця Будьонного — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Будьонного — вулиця в місті Ровеньки Луганської області.
 Вулиця Будьонного — вулиця в місті Сніжне Донецької області.
 Вулиця Будьонного — вулиця в місті Харцизьк Донецької області.

Колишні назви 
 Вулиця Будьонного — колишня назва Веселкової вулиці в місті Андрушівка Житомирської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Центральної вулиці в смт Антонівка Херсонської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Олени Пчілки в місті Бахмач Чернігівської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Євгена Старікова в місті Бердичів Житомирської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Василя Симоненка в місті Берислав Херсонської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Колосіївської вулиці в місті Бершадь Вінницької області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Соборної вулиці в смт Білозерка Херсонської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Володимира Висоцького в місті Білопілля Сумської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Черешневої вулиці в місті Бориспіль Київської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Сергія Шамрая в місті Боярка Київської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Гельсінської Групи в місті Бровари Київської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Михайла Гориня в місті Буча Київської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Волошкової вулиці в місті Васильків Київської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Будівельників в смт Васильківка Дніпропетровської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Осінньої вулиці в місті Ватутіне Черкаської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Дружньої вулиці в смт Високий Харківської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Вилківської вулиці в місті Вилкове Одеської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Стеценка в місті Вінниця.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Кичеївської вулиці в смт Ворзель Київської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Нечая в смт Гнівань Вінницької області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Березневої вулиці в місті Гола Пристань Херсонської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Данила Кушніра в місті Городище Черкаської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Весняної вулиці в смт Гришківці Житомирської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Незалежності в місті Дергачі Харківської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Данила Галицького в місті Дніпро.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Широкої вулиці в місті Долинська Кіровоградської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Затишної вулиці в місті Ємільчине Житомирської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Голівської вулиці в місті Жашків Черкаської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Івана Сірка в місті Житомир.
 Вулиця Маршала Будьонного — колишня назва вулиці Михайла Грушевського в місті Жовті Води Дніпропетровської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Світлої вулиці в місті Запоріжжя.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Олександрійської вулиці в місті Знам'янка Кіровоградської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Дружби в смт Золочів Харківської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Ніщинського в місті Іллінці Вінницької області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Європейської вулиці в місті Кагарлик Київської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Петра Калнишевського в місті Кам'янка Черкаської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Івана Богуна в місті Київ.
 Вулиця Маршала Будьонного — колишня назва Багговутівської вулиці в місті Київ.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Григорія Сковороди в місті Конотоп Сумської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Олени Теліги в місті Коростень Житомирської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Івана Сірка в місті Костопіль Рівненської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Зарічної вулиці в місті Котельва Полтавської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Воскресенської вулиці в місті Красилів Хмельницької області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Вишневої вулиці в місті Красноград Харківської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Кобзарської вулиці в місті Кременчук Полтавської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Олександра Васякіна в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Віктора Домонтовича в місті Кропивницький.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Цегляної вулиці в місті Лисичанськ Луганської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Джерельної вулиці в смт Любашівка Одеської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Спортивної вулиці в смт Межова Дніпропетровської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Сагайдачного в смт Маневичі Волинської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Виноградної вулиці в смт Маньківка Черкаської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Сінної вулиці в місті Миколаїв.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Мирона Зеленого в місті Миронівка Київської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Польової вулиці в смт Миропіль Житомирської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Сергія Рябухи в місті Ніжин Чернігівської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Троїцької вулиці в смт Нова Водолага Харківської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Благовіщенської вулиці в місті Новгород-Сіверський Чернігівської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Вишневої вулиці в місті Новоайдар Луганської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Садової вулиці в місті Новоград-Волинський Житомирської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Чорногорської вулиці в місті Новомиргород Кіровоградської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва П'ятихатської вулиці в місті Новоукраїнка Кіровоградської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Трипільської вулиці в місті Обухів Київської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Болгарської вулиці в місті Одеса.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Квіткової вулиці в смт Олександрівка Кіровоградської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Просвіти в місті Острог Рівненської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Січових Стрільців в місті Первомайськ Миколаївської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Лугової вулиці в місті Південне Харківської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Кобзарської вулиці в місті Подільськ Одеської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Південної вулиці в смт Попільня Житомирської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва провулку Єлизавети Матвієнко в місті Радомишль Житомирської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Козацької вулиці в місті Рені Одеської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Рибальської вулиці в місті Ржищів Київської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Джерельної вулиці в місті Роздільна Одеської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Цегляної вулиці в смт Рокитне Київської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Слов'янської вулиці в місті Рубіжне Луганської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Олеся Гончара в місті Сарни Рівненської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Святоюріївської вулиці в місті Скадовськ Херсонської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Академіка Кононського в місті Сквира Київської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Райдужної вулиці в місті Слов'янськ Донецької області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Осавули Василя Бурки в місті Сміла.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Миколи Бурляя в місті Тараща Київської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Академіка Байраківського в місті Тетіїв Київської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в смт Турбів Вінницької області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Козацької вулиці в місті Умань Черкаської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Миколи Глухенького в місті Фастів Київської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Полковника Кедровського в місті Херсон.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Бузкової вулиці в місті Хмельницький.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Колоскової вулиці в місті Хорол Полтавської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Селянської вулиці в смт Царичанка Дніпропетровської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Пластунівської вулиці в місті Черкаси.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Колоскових в місті Чернігів.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Івана Виговського в смт Черняхів Житомирської 
 Вулиця Будьонного — колишня назва Музичної вулиці в місті Чугуїв Харківської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Світанкової вулиці в смт Широке Дніпропетровської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулици Степана Головацького в місті Шпола Черкаської області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва Благодатної вулиці в місті Якимівка Запорізької області.
 Вулиця Будьонного — колишня назва вулиці Івана Виговського в місті Ямпіль Вінницької області.

Вулиця Будьонного — вулиця в Мінську.

Вулиця Будьонного — вулиця в Алмати.

Вулиця Будьонного — вулиця в місті Архангельськ.
 Вулиця Будьонного — вулиця в місті Бєлгород.
 Вулиця Будьонного — вулиця в місті Краснодар.
 Вулиця Будьонного — вулиця в місті Липецьк.
 Вулиця Будьонного — вулиця в місті Тула.

Вулиці, названі на честь людей